Franciaország
Saint-Brice, település Charente megyében
Saint-Brice, település Gironde megyében
Saint-Brice, település Manche megyében
Saint-Brice, település Mayenne megyében
Saint-Brice, település Orne megyében
Saint-Brice, település Seine-et-Marne megyében